

Sigle 
 AFT – Aggregazioni Funzionali Territoriali

Codici 
 AFT – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Afutara, Afutara (Isole Salomone)

Informatica 

 AFT – Almost Free Text: un linguaggio a marcatori leggero